Kellerwald steht für:

 das Mittelgebirge Kellerwald im nördlichen Hessen
 den Naturpark Kellerwald-Edersee im Mittelgebirge Kellerwald
 den Nationalpark Kellerwald-Edersee im Norden des Naturparks Kellerwald-Edersee
 den Kellerwald, den Austragungsort des jährlichen Forchheimer Annafests